Een verkeersweg:
 N909 (België)
 N909 (Nederland), zie Provinciale weg 909

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing